Roșca se poate referi la:

Nume de familie 
Roșca este un nume de familie românesc, purtat de următoarele persoane notabile:
 Agnesa Roșca (1929-2009), poetă, eseistă, publicistă și traducătoare din Republica Moldova
 Alexandru Roșca (1906-1996), psiholog român
 Alexandru Roșca (academician) (n. 1934), filozof moldovean
 Andreea Roșca (n. 1999), jucătoare română de tenis
 Aurelian Roșca (n. 1967), antrenor român de handbal
 Dumitru Roșca (1895-1980), filozof român
 Eugeniu Roșca (d. 1950), amiral și inginer român
 Eusebiu Roșca (1856-1944), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Gheorghe Roșca Codreanu (1805-1837), boier filantrop moldovean
 Grigorie Roșca (anii 1480-1570), mitropolit al Moldovei
 Ioan Roșca (n. 1921), deputat român
 Ioan Roșca Codreanu (1763-1835), boier moldovean
 Iurie Roșca (n. 1961), politician moldovean
 Laurențiu Țigăeru Roșca (n. 1970), deputat român
 Lucreția Roșca (n. 1958), deputat român
 Marcel Roșca (n. 1943), trăgător român de tir
 Mariana Roșca, judecătoare română 
 Mihaela Silvia Roșca (n. 1957), dirijoare română
 Mihai Roșca (n. 1987), jucător român de rugby
 Mircea Roșca (n. 1974), politician român
 Neculai Roșca Codreanu (1808-1854), boier filantrop moldovean
 Nicolae Roșca (n. 1946), deputat român
 Paul-Ersilian Roșca (n. 1986), un teolog, istoric și scriitor român
 Pavel Roșca (n. 1884), profesor și delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 
 Petre Roșca (1922-1981), călăreț român
 Radu Roșca (1908-2005), matematician francez de origine română
 Radu-Vasile Roșca (n. 1954), deputat român
 Remus Roșca (d. 1950), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Rodion Ladislau Roșca (1953-2021), muzician rock român
 Sorin Roșca Stănescu (n. 1949), jurnalist român
 Toader Roșca (n. 1939), deputat român
 Victor Roșca (n. 1926), inginer, memorialist, luptător anticomunist și deținut politic român
 Vlad Roșca (n. 1960), politic român

Toponime 
 Râul Roșca, afluent al râului Cascue

Nume de familie românești